ЗАО Таском — российская компания, функционировавшая в 1996-2012 годах. В 2012 году была приобретена компанией МТС.

История 
Компания основана в 1996 году как пейджинг-оператор. В 2000 году открыла направление широкополосного доступа в сеть Интернет. Совместно с компанией Яндекс в 2001 году запустила программу Яndex-WiFi. 

В 2007 году запустила собственную оптическую сеть 10 Гбит на территории Москвы и Московской области. В 2008 году компания развернула телекоммуникационные сети в Самаре и Санкт-Петербурге.

 1996 — создание телекоммуникационной компании Таском, получение государственных лицензий.
 1998 — Таском — пейджинг-оператор в 60 городах России.
 2000 — открытие направления широкополосного доступа в Интернет.
 2001 — сотрудничество с компанией Яндекс и запуск совместной программы Яndex-WiFi. Начало развертывания программы pre-WiMax на территории Москвы.
 2007 — запуск собственной оптической сети 10 Гбит/с на территории Москвы и Московской области.
 2008 — запуск телекоммуникационных сетей в Самаре и Санкт-Петербурге.
 2012 — компанию приобрела МТС.

Руководство 
Генеральный директор — Иван Кураев. Компания входит в группу компаний МТС.

Деятельность 
Компания предоставляет услуги по организации виртуальных частных сетей (VPN), передачи данных, голоса, видео, высокоскоростного доступа в Интернет, местной, международной и междугородной телефонной связи, доступа в Интернет по Wi-Fi, а также дополнительные сервисы, такие как поставка оборудования, организация СКС, co-location..

В 2011 Таском отмечает 15-летие работы на телекоммуникационном рынке: 17 000 подключенных адресов по Москве и области.

Показатели деятельности 
В 2010 году выручка компании составила 911,6 млн рублей. Численность сотрудников — свыше 200 человек.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110812033511/http://www.tascom.ru/
 http://www.comnews.ru/index.cfm?id=60617
 http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/16128
 https://web.archive.org/web/20090817210448/http://www.rbcdaily.ru/2009/08/14/media/426714
 http://www.onliner.by/news/11.04.2008/11.04/
 https://www.kommersant.ru/doc/1946609

Компании России
Телекоммуникационные компании России
Исчезнувшие компании России